Lepilemur brązowy (Lepilemur seali) – gatunek ssaka naczelnego z rodziny lepilemurowatych.

Budowa 
Głowa i tułów mierzą około 27 cm, ciało wieńczy ogon osiągający 26 cm. Zwierzę waży około 0,95 kg. Czyni to lepilemura brązowego średnim przedstawicielem swego rodzaju bądź jednym z większych.

Wyróżnia się długim i gęstym futrem. Na grzbietowej stronie ciała futro jest jednolicie jasno-czekoladowo-brązowe, niekiedy czerwonawobrązowe, na brzusznej przybiera jaśniejsza barwę szarobrązową, po bokach ciała zaś włosy mają kremowe końcówki. Jasno-brązowo-szara jest także twarz zwierzęcia, inaczej niż kołnierz na szyi, utrzymany w jasnych odcieniach, poczynając od barwy żółtej, a kończąc na białej. Kontrastuje z nimi brązowoszary ogon, niekiedy o białych końcówkach włosów. Dłonie lepimura są jasno-brązowo-szare.

Systematyka 
Nowy gatunek opisali w 2006: Louis Jr., Engberg, Lei, Geng, Sommer, Randriamampionona, Randriamanana, Zaonarivelo, Andriantompohavana, Randria, Prosper, Ramaromilanto, Rakotoarisoa, Rooney i Brenneman. Jako miejsce typowe autorzy podali Madagaskar, prowincję Antsiranana, Rezerwat Specjalny Anjanaharibe-Sud. Badacze podali współrzędne miejsca typowego 47°28′ E i 14°47′ S. Rok później Tatersall uznał, że allopatryczne gatunki kreowane przez Louisa et al. na podstawie różnic genetycznych należy traktować ostrożnie. Niemniej gatunek został uznany, jego pewność potwierdziły analizy mitogenomiczne Lei et al. z 2016.

Nie wyróżnia się podgatunków.

Louis et al. uznali za właściwe zaliczyć do tego samego gatunku lepilemura zamieszkującego Mananara-Nord na południe od rzeki Antainambalana, jednakże później formę tę wyodrębniono do osobnego gatunku L. hollandorum, lepilemura nakrapianego. W 2017 Lei et al. opublikowali analizę filogenetyczną, w której zbadano mtDNA 26 gatunków lepilemurów, potwierdzając monofiletyzm 25 linii i wykrywając klad Lepilemur mittermeieri + Lepilemur dorsalis. W efekcie uzyskano następują drzewo, na którym lepilemur brązowy i lepilemur nakrapiany stanowią gatunki siostrzane (uproszczono):

Tryb życia 
Zwierzę prowadzi samotny, nocny tryb życia. Jego rozrodu nie poznano. Wedle Schwitzera et al. (2013) w ogóle nie był badany w naturze. IUCN szacuje pokolenie na 7 lat.

Rozmieszczenie geograficzne 
Lepilemur brązowy, jak wszyscy przedstawiciele jego rodziny, jest endemitem Madagaskaru. Żyje na północnym wschodzie wyspy, obserwowany jedynie w rejonie Anjanaharibe-Sud. Północnym jego ograniczeniem jest rzeka Antaimambalana, sięga przynajmniej do rzeki Fananehana, obejmując region Makira. Dokładniejsze określenie północnej i południowej granicy zasięgu występowania gatunku wymaga niemniej dalszych badań. W 2008 Craul et al. wykazali, że osobniki po obu stronach rzek na południe od Antaimambalana nie wykazywały różnic genetycznych mogących świadczyć o tym, by duże rzeki miałby być barierami ograniczającymi zasięg tych lemurów. Zasięg występowania liczy 10 335 km²' Dolna granica wysokości wynosi 982 m, a górna 1047 m nad poziomem morza. Gatunek odnotowano w 10 miejscach.

Ekologia 
Siedlisko lepilemura brązowego to wschodnie wilgotne lasy deszczowe Madagaskaru. Dieta gatunku nie została szczegółowo zbadana, ale prawdopodobnie jest on liściożercą, jak i inne lepilemurowate. Zagęszczenie w Makira wynosi 30 osobników na km².

Zagrożenia i ochrona 
Całkowita liczebność gatunku nie jest znana, wiadomo jednak, że się obniża.

IUCN po raz pierwszy dostrzegło gatunek w 2008, jednak wskazało brak danych pozwalających na bardziej konkretną klasyfikację (DD). W 2012 IUCN/SSC Lemur Red-Listing Workshop uznało gatunek za zagrożony wyginięciem. W 2014 lepilemurowi brązowemu przyznano status gatunku narażonego na wyginięcie (VU). Ten sam status IUCN przyznało mu w 2020. IUCN wskazuje tutaj na wielkość zasięgu występowania, ale także na jego pofragmentowanie i postępujące niszczenie siedlisk. Całkowita liczebność gatunku musiała już spaść o przynajmniej 30%, a prognozuje się dalsze obniżenie się. Szacuje się także, że do 2080 zasięg występowania gatunku zmaleje o 8% z powodu samej tylko zmiany klimatu. Gatunkowi zagraża postępująca deforestacja Madagaskaru. W regionie występowania gatunku wciąż wypala się lasy. Co więcej, w zamieszkiwanym przez niego regionie na lepilemury się poluje, a poziom tych polowań wydaje się przekraczać próg możliwości adaptacyjnych gatunku. Rocznie pojedyncze gospodarstwo domowe zabija 0,15 lepilemura brązowego, jednak szacowana liczba gospodarstw w regionie zamieszkiwanym przez gatunek wynosi 1155. Gatunkiem nie handluje się komercyjnie.

Gatunek wymienia Załącznik I CITES. Zamieszkuje takie tereny oficjalnie chronione jak Rezerwat Specjalny Anjanaharibe-Sud i Makira Protected Area.

Przypisy 

Lepilemurowate
Ssaki Madagaskaru
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2006 roku